Кальміуська паланка — адміністративно-територіальна одиниця Війська Запорозького Низового у 18 столітті. 
 Кальміуська паланка (сучасна) — новітня  громадська організація, що виникла на ґрунті козацького відродження на Донеччині протягом 1989-1990 р.р. 
 Кальміуська паланка (монета) — ювілейна монета номіналом 5 гривень, випущена Національним банком України, присвячена 500-річчю виникнення українських козацьких поселень на території нинішніх Донецької і Луганської областей, які згодом утворили Кальміуську паланку Війська Запорозького Низового.